Stadionul Steaua este numele mai multor stadioane de fotbal. Se poate referi la: 

 Stadionul Steaua (1974) - stadionul original, demolat în 2018
 Stadionul Steaua (2021) - înlocuirea lui, în construcție